Sony Imagesoft Inc. была американским издателем видеоигр, который работал с 1989 по 1995 год и располагался в Калифорнии. Она была основана в январе 1989 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, как дочерняя компания японской CBS/Sony Group (CSG) и первоначально называлась CSG Imagesoft Inc.Вначале основное внимание уделялось маркетингу игр исключительно для консолей Nintendo.

Первым релизом был Super Dodge Ball летом 1989 года.В 1990 году последовали игры британских разработчиков Solstice и Dragon's Lair. Оба были также опубликованы в Японии на лейбле Epic /Sony Records.

После того, как в апреле 1991 года Sony основала свое североамериканское подразделение Sony Electronic Publishing, Imagesoft действовала как Sony Imagesoft Inc.

Другие релизы представляют собой локализации игр SNES, ранее разработанных для Sony Music Entertainment (Япония) и изданных под брендом Epic / Sony Records: Extra Innings и Smart Ball, оба изданные в 1992 году. После перестановок в Sony в 1995 году Sony Imagesoft была объединена с Sony Computer Entertainment of America (SCEA) и с тех пор поддерживает только бренд PlayStation.

Партнерство с Sega 
20 мая 1992 года Sega of America и Sony Electronic Publishing объявили о партнерстве по созданию контента для консолей Sega под руководством Imagesoft.Помимо консолей Genesis и GameGear на базе картриджей Sega, партнерство было нацелено на предстоящее периферийное устройство Sega CD.Среди первых игр, выпущенных для консолей Sega после анонса, - "Sewer Shark" и "Hook". Sewer Shark, первоначально выпущенная эксклюзивно для Sega CD, представляет собой рельсовый шутер, который годами ранее был отложен как часть злополучной платформы Control-Vision. Видеоигры Hook являются продолжением полнометражного фильма Спилберга "Капитан Крюк", премьера которого состоялась в декабре 1991 года и была спродюсирована принадлежащей Sony компанией TriStar Pictures. Порты видеоигры для платформ Sega основаны на игре SNES, опубликованной ранее Imagesoft. Версия Sega CD была дополнена улучшенными кат-сценами с озвучиванием актеров и цифровыми кадрами, а также включала музыку из саундтрека к фильму.

Изменения 1995 года 
В марте 1995 года Sony Imagesoft объявила, что назначила Келли Флок президентом. Флок пришел из TriMark Interactive, где он был исполнительным вице-президентом с марта 1993 года.

Начиная с июля 1995 года, всего за два месяца до выхода консоли PlayStation на западных рынках, Sony Electronic Publishing провела реструктуризацию и переименовала свои подразделения. Весь маркетинг видеоигр от Sony Imagesoft был объединен в Sony Computer Entertainment of America (SCEA), а около 100 сотрудников были переведены из Санта-Моники в Фостер-Сити.. Бизнес видеоигр Sony Imagesoft был объединен с отделением разработки продуктов SCEA и стал Sony Interactive Studios America, который позже будет переименован в 989 Studios.

Подразделение программного обеспечения Imagesoft стало подразделением Sony Interactive PC Software America, которое возглавил генеральный менеджер Рэй Сангстер.

Опубликованные игры

Разработанные игры

Рекомендации

Ссылки 

 Профиль Sony Imagesoft на MobyGames

Появились в 1989 году в Калифорнии
Издатели компьютерных игр
Sony Interactive Entertainment